Jevgenij Dolmatovskij (1915-1994) – poeta russo
 3661 Dolmatovskij – asteroide della fascia principale